

Geografia
 Cowgill – villaggio dell'Inghilterra, in Cumbria
 Cowgill – comune degli Stati Uniti, in Missouri

Persone
 Collin Cowgill – cestista statunitense